Соколово — Деревня в Дорогобужском районе Смоленской области России. Входит в состав Михайловского сельского поселения. 
Население — 8 жителей (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 6 км к северо-востоку от Дорогобужа, в 5 км восточнее автодороги  Сафоново — Рославль, на берегу реки Каменка. В 16 км севернее от деревни находится железнодорожная станция Дурово на линии Москва-Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Дорогобужского района